

Astronomia
824 Anastasia – asteroide del sistema solare

Opere
Anastasia – film del 1956 diretto da Anatole Litvak, Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico a Ingrid Bergman
Anastasia – balletto del 1967 ideato e coreografato da Kenneth MacMillan
Anastasia – film d'animazione del 1997 diretto da Don Bluth
Anastasia - Il mistero di Anna – telefilm del 1986 diretto da Marvin J. Chomsky
Anastasia mio fratello – film del 1973 diretto da Steno, con Alberto Sordi
Anastasia – musical basato sull'omonimo film d'animazione del 1997
Anastasia – film del 2020 diretto da Blake Harris

Onomastica
Anastasia – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi
Anastasia – personaggio del film Disney del 1950 Cenerentola e dei relativi seguiti
Anastasia – personaggio dell'anime Cowboy Bebop
Anastasia Dualla – personaggio dell'universo di Battlestar Galactica

Persone
Anastasia – figlia dell'imperatore romano Costanzo Cloro
Anastasija Nikolaevna Romanova – granduchessa di Russia, figlia dello zar Nicola II, che era creduta sopravvissuta alla fine dei Romanov
Albert Anastasia – esponente di spicco della malavita italo-americana nel XX secolo